Desta relação foram excluídos municípios com litoral, capitais, ou que pertençam à regiões metropolitanas das capitais de seus respectivos estados. Constam somente os 95 municípios brasileiros interioranos com PIB acima de 5 bilhões de reais em 2017. A cidade interiorana mais rica do Brasil é Campinas (), com mais de 59 bilhões de reais. Em seguida, vêm Jundiaí () com mais de 41 bilhões de reais.

Municípios

Ver também 
 Lista de municípios do Brasil
 Lista de municípios do Brasil por unidade da Federação
 Lista de municípios do Brasil por PIB
 Lista de estados do Brasil por PIB
 Lista de estados do Brasil por PIB per capita

Interior